I Campionati europei di triathlon del 2006 si sono tenuti ad Autun, Francia in data 23 giugno 2006.

Nella gara maschile ha vinto il francese Frédéric Belaubre, mentre in quella femminile la portoghese Vanessa Fernandes.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il francese Aurélien Raphael e la portoghese Anais Moniz.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2006, nella categoria Under 23, si è svolta, invece, a Fiume, l'8 luglio 2006. Nella gara maschile ha vinto il britannico William Clarke, mentre in quella femminile ha vinto nuovamente la portoghese Vanessa Fernandes

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2006
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Melbourne 2006

Campionati europei di triathlon
Autun
Competizioni sportive a Fiume
Triathlon nel 2006